Heras ist der Name folgender Orte:
 Heras (Cáceres), Weiler in Casares de las Hurdes, Provinz Cáceres, Spanien

Heras ist der Name folgender Personen:
 Heras von Laodikeia, griechischer Sportler 

Heras ist Familienname folgender Personen:
 Antonio Cotrino Heras (* 1976), spanischer Beachvolleyballspieler
 Joaquín Gutiérrez Heras (1927–2012), mexikanischer Komponist
 Luis Ángel de las Heras Berzal (* 1963), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von León
 Luis Guillermo Heras Toledo (* 1952), spanischer Theaterregisseur, Schauspieler und Dramaturg
 Pablo Heras-Casado (* 1977), spanischer Dirigent
 Roberto Heras (* 1974), spanischer Radsportler
 Walter Jehowá Heras Segarra (* 1964), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Loja

Heras ist der Name folgender Unternehmen:
 Heras (Unternehmen), Hersteller von Zaunelementen

Siehe auch:
 Las Heras